Alain Deleu, syndicaliste français
 Ernest Deleu, gymnaste belge
 Jozef Deleu (1937), écrivain et poète belge